Astillero hace referencia a varios artículos:

Industria
 Astillero naval, lugar donde se reparan y construyen barcos.

Lugares
 El Astillero, municipio de la comunidad autónoma de Cantabria.
 Barrio del Astillero, de la ciudad de Guayaquil, Ecuador.
 Barrio del Astillero (Cádiz), de la ciudad de Cádiz, España.

Literatura y cine
 El Astillero (novela), del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti.
 El astillero (película de 2000), dirigida en 2000 por David Lipszyc.